Anna Carlotta Amelia di Nassau-Dietz-Orange (1710-1777) – moglie del principe ereditario Federico di Baden-Durlach
 Anna Carlotta di Lorena (1714-1773) – nobile francese, Badessa di Remiremont, Mons ed Essen